Francesca Jones (tennis), (2000– ), Brits tennisspeelster
Francesca Jones (gymnastiek), (1990– ), Brits gymnaste